Die 11. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 26. April bis 8. Mai 1993 in der Türkei ausgetragen. Es war das erste UEFA-Turnier in der Türkei. Sieger wurde Polen durch einen 1:0-Sieg über Italien. Titelverteidiger Deutschland konnte sich nicht qualifizieren. Erstmals wurde ein Viertelfinale ausgespielt.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale. Von dort an ging es im K.-o.-System weiter.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen folgende Mannschaften teil:

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Bursa, İnegöl, Istanbul und Yalova.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 
Alle Spiele fanden in Istanbul statt.

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 
Alle Spiele fanden in Istanbul statt.

|}

|}

Finalrunde 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Die U-16-Nationalmannschaft von  wurde somit zum ersten Mal Fußball-Europameister der U16/U17-Junioren.

Die Siegerelf: Bladzewski – Kukiełka, Drajer – Magiera, Kowalczyck (Janouski), Szulik – Rajtar, Terlecki, Andrujczack, Wyczalkouski, Koistounuski (Bielak)

Szulik erzielte den Siegtreffer.

1993
Fußballveranstaltung 1993
Fußball (Türkei)
Sportveranstaltung in der Türkei